Kingfish ( für Königsfisch) steht für:

 unterschiedliche Fische (insbesondere Stachelmakrelen sowie Makrelen und Thunfische)
 Cavalla (Caranx hippos), um Mauretanien
 Cobia (Rachycentron canadum), um Papua-Neuguinea
 Japanese Meagre (Argyrosomus japonicus), um Australien
 Königsmakrele (Scomberomorus cavalla und Scomberomorus regalis)
 Arten der Gattung Menticirrhus
 Torpedomakrele (Scomberomorus commerson) um Australien
 Opah (Lampris guttatus), um das Vereinigte Königreich
 Königs-Escolar (Rexea solandri), um Australien
 Trevally (Caranx nobilis), um Südafrika
 Wahoo (Acanthocybium solandri), um Barbados
 Weißer Umber (Genyonemus lineatus), um das Vereinigte Königreich
 Yellowtail Amberjack (Seriola lalandi), um Australien und Neuseeland

 AS-6 Kingfish, Nato-Codename der Raduga KSR-5, sowjetische flugzeuggestützte Langstrecken-Antischiffslenkwaffe
 Kingfish (Band), US-amerikanische Westcoast-Band
 Kingfish (Film) (Kingfish: A Story of Huey P. Long), ein US-amerikanisches Fernsehdrama aus dem Jahr 1995
 Huey Long (1893–1935), US-amerikanischer Politiker
 Christone „Kingfish“ Ingram (* 1999) – US-amerikanischer Blues-Gitarrist und Sänger